Tenisový turnaj na okruhu ATP Sony Ericsson Open 2009 se konal ve dnech 23. března - 5. dubna v Miami ve Spojených státech amerických venku na dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily  USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Miami Masters
 Sony Ericsson Open 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Miami Masters
Tenis v USA v roce 2009